Roed ist der Familienname folgender Personen:

 Jørgen Roed (1808–1888), dänischer Maler
 Peter Roed (* 1976), US-amerikanischer Eishockeyspieler